Der Speerwurf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1999 wurde am 27. und 29. August 1999 im Olympiastadion der spanischen Stadt Sevilla ausgetragen.

Weltmeister wurde der Finne Aki Parviainen. Er gewann vor dem griechischen WM-Dritten von 1997 Konstandinos Gatsioudis. Bronze ging an den tschechischen Weltrekordinhaber Jan Železný, der sowohl bei Olympischen Spielen (1992/1996) als auch bei Weltmeisterschaften (1993/1995) je zweimal Gold gewonnen hatte und darüber hinaus 1988 Olympiazweiter, 1987 WM-Dritter und 1994 EM-Dritter war.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Es wurden drei Landesrekorde aufgestellt.
 79,56 m – Arūnas Burkšas, Litauen: Qualifikation am 27. August
 86,24 m – Pål Arne Fagernes, Norwegen: Finale am 29. August
 84,32 m – Emeterio González, Kuba: Finale am 29. August

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
29 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 83,50 m. Drei Athleten übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den neun nächstplatzierten Sportlern auf zwölf Werfer aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 81,61 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A 

27. August 1999, 18:45 Uhr

Gruppe B 

27. August 1999, 20:40 Uhr

Finale 
29. August 1999, 18:55 Uhr

Video 
 Aki Parviainen Javelin World Champion 1999 auf youtube.com, abgerufen am 19. Juli 2020

Weblinks 
 7th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 4. Juli 2020
 Men Javelin Throw Athletics VII World Championship 1999 Sevilla (ESP) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 19. Juli 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Javelin Throw, Seville 1999, S. 203 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 19. Juli 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Speerwurf der Manner
Leichtathletikwettbewerb in Sevilla